Miejscowości w USA:
 Trout Lake – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Klickitat
Gminy w USA:
 Trout Lake (ang. Trout Lake Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Chippewa
 Trout Lake (ang. Trout Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca